Oak-Bay-Gordon-Head est une circonscription électorale provinciale de la Colombie-Britannique. C'est la première circonscription provinciale à élire un député du Parti Vert, Andrew J. Weaver, face à la libérale  lors de l'élection du mardi 14 mai 2013.

Géographie

Liste des députés 

 ¹ Élection partielle du  à la suite de la démission de .

Résultats électoraux 

Circonscription provinciale en Colombie-Britannique